Benson and Hedges Masters 1979 – nierankingowy turniej snookerowy rozegrany w dniach 22 − 26 stycznia 1979 roku w Wembley Conference Centre w Londynie (Anglia).

Wzięło w nim udział 10 zawodników.

W finale turnieju reprezentant Republiki Południowej Afryki Perrie Mans pokonał obrońcę tytułu, reprezentanta Irlandii Północnej, Alexa Higginsa wynikiem 8–4.

Nagrody 
Zwycięzca: L3 000

Łączna pula nagród: L8 000

Wydarzenia zawiązane z turniejem 
 Alex Higgins po raz drugi z rzędu doszedł do finału turnieju Masters (poprzednie w 1978 – zwycięzca).

Turniej główny

Zobacz też 
 Masters (snooker)
 Światowy ranking snookerowy 1978/1979

Przypisy 

1979 w sporcie
Masters